Anania obliquata is een vlinder uit de familie van de grasmotten (Crambidae). De wetenschappelijke naam van de soort is, als Ebulea obliquata, voor het eerst geldig gepubliceerd in 1888 door Frederic Moore.

Synoniemen 
 Ebulea obliquata Moore, 1888 (basioniem)
 Pyrausta obliquata (Moore, 1888)

obliquata